Putte és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Està compost per les seccions de:

Evolució de la població

Segle

Segle XX (fins a 1976)

1977 ençà 

Municipis de la Província d'Anvers